Příjmení Altschul nosí tyto osobnosti:

 Barry Altschul (* 1943) — americký jazzový bubeník
 Eliáš Altschul (1797–1865) — pražský lékař a homeopat
 Pavel Altschul (1900–1944) — český novinář, fotograf a vydavatel, oběť nacismu
 Rudolf Altschul (1927–1945) — český básník, účastník protinacistického odboje
 Theodor Altschul (1850–1918) — pražský německý lékař-hygienik

Židovská příjmení
Německá příjmení